Сущность:

 Сущность — философский термин, обозначающий существенные (постоянные и определяющие) свойства объекта.
 Сущность в информатике - любой конкретный или абстрактный объект в рассматриваемой предметной области, базовый тип информации, который хранится в БД.
 «Сущность» — название одного из эпизодов мультсериала «Южный парк».
 Сущность, в компьютерных играх или игровых движках — динамический объект, вроде неигровых персонажей или вещей.

См. также 
 «Сущности» — девятнадцатый эпизод первого сезона телесериала «Секретные материалы».